Vallcarca – quartiere di Barcellona, nel distretto di Gràcia
 Vallcarca – stazione della metropolitana di Barcellona